Cacique est un mot emprunté au taïno qui peut désigner :
 un cacique est, à l'origine, le chef d'une tribu des Caraïbes ou d'Amérique centrale. Par extension, ce mot a été utilisé par les chroniqueurs espagnols du  pour traduire le terme nahuatl « tecuhtli » servant à désigner l'aristocratie aztèque et, d'une manière plus générale, pour désigner les souverains absolus des civilisations précolombiennes ;
 en politique, le terme cacique renvoie à un mode de gestion politique despotique de notables puissants et potentats locaux :
 en particulier, le caciquisme est une caractéristique du système politique mis en place en Espagne entre 1874 et 1931 (la Restauration bourbonienne) ;
 dans l'argot normalien, un cacique désigne l'élève reçu premier au concours de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Plus généralement, le terme peut s'employer pour tout normalien reçu premier à un concours, en particulier l'agrégation. L'emploi de ce terme peut être comparé à celui de « major » ou « major de promotion » dans le langage d'autres grandes écoles ;
 un cacique est un poisson de la famille des Congiopodidae, tel le Cacique antarctique ;
 Cacique est aussi une marque de rhum fabriquée par Licorerías Unidas, au Venezuela ;
 Cacique est également un alcool distillé à partir de sucre de canne, originaire du Costa Rica localement nommé guaro ;
 Cacique est le nom d'un cargo français torpillé le  au large de l'île d'Yeu par un sous-marin allemand U-21.

Toponyme 

 Villa Cacique, localité argentine située dans le partido de Benito Juárez, dans la province de Buenos Aires.
 Cacique Doble, une localité du Brésil, dans la microrégion de Sananduva de l'État du Rio Grande do Sul.
  localité du District de Portobelo  dans la province de Colon au Panama.